La notion de cuirassé Rio de Janeiro peut faire référence à:
 un cuirassé de la classe Minas Geraes dont la commande a été annulée par le Brésil ;
 un cuirassé commandé par le Brésil, puis revendu à l'empire ottoman sous le nom de Sultân Osmân-ı Evvel, alors qu'il était encore en construction. Saisi, il servit dans la Royal Navy sous le nom de .

Voir aussi 
 Cuirassé à coque en fer Rio de Janeiro
 Rio de Janeiro, bâtiment de débarquement, ex-